Ю́рий Миха́йлович Ку́рочкин (, Чусовой, Пермская губерния, Российская империя — 15 января 1994, Екатеринбург, Россия) — советский писатель-фантаст, геодезист и краевед.

Биография 
Родился  в посёлке Чусовского завода (ныне город Чусовой) в Пермской губернии. Родители — мещанин города Осы Михаил Павлович Курочкин и Нина Порфирьевна.

В 1925 году начал печататься в детских газетах Уральской области. В 1932—1936 годах работал в свердловском журнале «Техника — смене». Будучи сотрудником журнала, вступил в переписку с Константином Циолковским, который по просьбе Курочкина специально для журнала написал материал, оказавшийся автобиографией «Черты из моей жизни».

Публиковал в журнале «Техника смене» фантастические рассказы и повести под различными псевдонимами (Юр. Кир, Юр. Кин, Р. Онцевер и др.). По некоторым предположениям, один из псевдонимов Курочкина, Р. Онцевер, является анаграммой слова революционер.

Служил в Красной армии на Дальнем Востоке (1936—1938), как артиллерийский разведчик принимал участие в боях у озера Хасан. Работал в редакциях газет «Красный боец» (1938—1940), «Всходы коммуны» (1940—1941).

В 1941 году был арестован и осужден за «контрреволюционную агитацию» на десять лет лишения свободы. В 1951 году был освобождён и, лишённый права жить в больших городах, работал в строительных организациях Нижнего Тагила прорабом, геодезистом. С 1955 года жил в Свердловске. Полностью реабилитирован в 1956 году.

В феврале 1958 года при создании журнала «Уральский следопыт» был назначен членом редакционной коллегии и заведующим отделом краеведения. Писатель Владислав Крапивин, работавший вместе с Юрием Курочкиным, характеризовал его как «знаменитого краеведа и эрудита».

Автор 12 книг.

Архив Ю. М. Курочкина сдан в 1993 году и хранится в Государственном архиве Свердловской области (фонд Р-2731).

Умер 15 января 1994 года в Екатеринбурге. Похоронен на Лесном кладбище.

Участие в творческих и общественных организациях 
 Член Союза писателей СССР (с 1983)

Награды и премии 
 Премия имени В. П. Бирюкова (1973)
 Премия имени Н. К. Чупина (1977)

Библиография

Публикации Юрия Курочкина

Книги

Журнальные публикации

О Юрии Курочкине

Примечания

Ссылки 
 Юрий Курочкин в энциклопедии «Пермский край»

Персоналии:Нижний Тагил
Писатели СССР
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Писатели Екатеринбурга
Краеведы СССР
Репрессированные в СССР
Похороненные на Лесном кладбище (Екатеринбург)